Apteronotus är ett släkte av fiskar. Apteronotus ingår i familjen Apteronotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Apteronotus